Danmarksmesterskabet i ishockey for kvinder 2022-23 var turneringen om det 33. DM i ishockey for kvinder. Turneringen havde deltagelse af fem hold, der første spillede et grundspil i form af KvindeLigaen, hvorfra de fire bedste hold gik videre til slutspillet.

Mesterskabet blev vundet af Rødovre Mighty Bulls Q, som i finalen besejrede Hvidovre IK med 2-0 i kampe. Rødovre vandt den første kamp i finaleserien på udebane med 2-1 efter forlænget spilletid og afgjorde serien den 11. marts 2023 på hjemmebane i Rødovre Skøjte Arena, hvor de forsvarende mestre sikrede sig titlen med en 5-0-sejr over lokalrivalerne i en kamp, der i praksis var afgjort allerede efter første perioden, hvor Rødovre-kvinderne havde bragt sig foran med 3-0 på scoringer af kaptajn Nicoline Jensen (efter blot 19 sekunder), Emma Russell og Sarah Stauning. I de sidste to perioder bidrog to af holdets yngste spillere, 13-årige Freya Ekberg og 15-årige Silja Rasmussen til sejren med hvert sit mål.

Det var anden sæson i træk, at Rødovre Mighty Bulls Q vandt Danmarksmesterskabet, og det var sjette gang i alt, at moderklubben Rødovre SIK vandt titlen. Klubben sikrede sig samtidig "The Double" for første gang, eftersom den tidligere på sæsonen ligeledes have vundet pokaltitlen.  Hvidovre IK vandt DM-sølv for andet år i træk og DM-medaljer for 15. sæson i træk (hvis man ser bort fra sæsonen 2019-20, hvor DM-finaleserien ikke blev færdigspillet).

Kampen om bronzemedaljerne er et opgør mellem de to tabere af semifinaleserierne, Odense IK og Herning IK.

Grundspil

Kvindeligaen 

DM-grundspillet blev afviklet som en landsdækkende liga, Kvindeligaen, med deltagelse af fem hold, der spillede en firedobbelt turnering alle-mod-alle. De fire bedste hold gik videre til DM-semifinalerne.

Kampprogram

Slutspil

Semifinaler 

De fire bedst placerede hold i Kvindeligaen spillede i DM-semifinalerne om to pladser i DM-finalen. Semifinalerne blev afgjort i to serier, der spilledes bedst af tre kampe.

Bronzekamp 

De to tabere af semifinaleserierne, Odense IK og Herning IK, spiller om bronzemedaljerne.

Finale 

De to vindere af semifinaleserierne spiller i DM-finaleserien om fordelingen af guld- og sølvmedaljer i bedst af tre kampe. Uafgjorte kampe blev forsøgt afgjort i forlænget spilletid med tre markspillere på hvert hold til først scorede mål i maksimalt fem minutter. Hvis dette ikke frembragte en afgørelse, blev kampene afgjort i straffeslagskonkurrence.

Se også 
 Pokalturneringen i ishockey for kvinder 2022-23

Kilder / eksterne henvisninger 
 DIU Stats - Kvindeligaen 2022-23
 DIU Stats - Kvindeligaen - Playoff 2022-23

Noter 

2022-23
Ishockey i 2022
Ishockey i 2023
Sport i Danmark i 2022
Sport i Danmark i 2023